Jméno Zlínsko může označovat různá území:

 okolí města Zlína (Zlínská aglomerace)
 Zlínský kraj
 Gottwaldovský kraj (1948–1960)
 Okres Zlín
 Správní obvod obce s rozšířenou působností Zlín, správní obvod obce s rozšířenou působností Zlín
 Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Zlín, správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Zlín
 Politický okres Zlín
 Soudní okres Zlín
 Správní okres Gottwaldov (1948–1960)
 Region Zlínsko, svazek obcí v okresu Zlín
 Děkanát Zlín, jeden z děkanátů (vikariátů) Arcidiecéze Olomouc

Externí odkazy